Alamito Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alamito Creek (Gallinas Creek), Fluss im Bundesstaat New Mexico
 Alamito Creek (Rio Grande), Fluss im Presidio County, Bundesstaat Texas
 Alamito Creek (Salado Creek), Fluss im Webb County, Bundesstaat Texas
 North Fork Alamito Creek, Fluss im Presidio County, Bundesstaat Texas
 South Fork Alamito Creek, Fluss im Presidio County, Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Alamitos Creek